Верденберг (нем. Werdenberg) — населённый пункт в кантоне Санкт-Галлен в Восточной Швейцарии, наделённый в прошлом городским правом. 
 Верденберг — замок в этом месте.
 Верденберг — средневековое государство со столицей в Верденберге.
 Верденберг — избирательный округ в Швейцарии (административные округа в данном кантоне отсутствуют).